Эдерзи́ту Анто́ниу Масе́ду Ло́пиш (; ), более известен как Э́дер () — португальский футболист, нападающий.

Выступал за сборную Португалии. Участник чемпионата мира 2014 и победитель чемпионата Европы 2016 года. Автор единственного гола в финале чемпионата Европы 2016.

Клубная карьера 

Эдер в детстве переехал из Гвинеи-Бисау в Португалию. В Лиссабоне, чтобы у родителей была возможность работать он был отдан в интернат, где учился и жил до 18 лет. В 11 лет Эдера приметил тренер небольшой футбольной школы в Коимбре. Его первым клубом стала «ЭйДиСи Адемиа». Его первыми взрослыми клубами стали скромные «Оливейра Ошпитал» и «Туризенси» из третьей португальской лиги. В третьей лиге Эдер забил 18 голов и получил приглашение в самую сильную команду региона «Академику». 24 августа 2008 года в матче против «Эштрелы» он дебютировал в Сангриш лиге. 16 мая 2009 года в поединке против «Навала» Эдер забил свой первый гол за «Академику». В 2012 году он помог клубу завоевать Кубок Португалии, хотя в финальном противостоянии против лиссабонского «Спортинга» участия не принимал.

«Брага» 
Летом 2012 года у Эдера закончился контракт, и он перешёл в «Брагу» на правах свободного агента. 2 сентября в матче против «Пасуш де Феррейра» Эдер дебютировал за новый клуб. Очень быстро Эдер стал основным форвардом «Браги», забив два мяча в противостоянии с «Риу Аве» (4:1). Он также провёл шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов, но голами не отмечался. В первом же сезоне он забил 13 мячей и стал лучшим бомбардиром команды. В марте получил травму крестов, из-за чего был вынужден досрочно завершить сезон и не сыграл в победном матче Кубка португальской Лиги.

Сезон 2013/14 Эдер практически полностью пропустил из-за постоянных травм и неоптимальной физической формы. В следующем сезоне смог немного улучшить свою статистику, отметившись 10 голами в 29 матчах Лиги Сагриш. Также дошёл с клубом до финала Кубка Португалии, в котором не реализовал пенальти в послематчевой серии.

«Суонси Сити» 
1 июля 2015 года Эдер стал игроком валлийского «Суонси», подписав трёхлетний контракт. Сумма трансфера составила 7 млн евро. 8 августа в матче против «Челси» он дебютировал в английской Премьер-лиге, заменив во втором тайме Бафетимби Гомиса. Эдер принял участие в 13 матчей и не забил ни одного гола, после чего руководство «лебедей» приняло решение отправить игрока в аренду до конца сезона во французский «Лилль».

«Лилль» 
3 февраля 2016 года в матче против «Кана» он дебютировал в Лиге 1, заменив во втором тайме Яссина Бензья. 7 февраля в поединке против «Ренна» Эдер забил свой первый гол за «Лилль». Аренда пошла ему на пользу, к нему вернулась уверенность и голевое чутье, по итогам сезона Эдер забил 6 голов в 13 матчах. В мае того же года «Лилль» выкупил его у «Суонси».

«Локомотив» (Москва) 
Летом 2017 года Эдер на правах аренды перешёл в московский «Локомотив». Контракт подписан до конца сезона и включает опцию выкупа. 10 сентября в матче против «Ахмата» дебютировал в РФПЛ. Первый гол в чемпионате России забил 24 сентября в ворота «Ростова». Этот мяч в добавленное время стал единственным во встрече и позволил «Локомотиву» одержать гостевую победу, 1 октября забил второй мяч «Динамо» (3:0), а 11 декабря — победный мяч «Тосно» (3:1). 5 мая 2018 года в домашнем матче 29-го тура против «Зенита» забил единственный гол на 87-й минуте и принёс победу «Локомотиву» в чемпионате России. По окончании аренды клуб выкупил трансфер игрока и подписал с ним полноценный контракт. В июле 2019 года Эдер сменил игровой номер 24 на 19.

30 июня 2021 года покинул «Локомотив» по истечении контракта.

«Аль-Раед» 
В конце сентября 2021 года перешел в саудовский «Аль-Раед».

Карьера в сборной 

11 сентября 2012 года в товарищеском матче против сборной Азербайджана Эдер дебютировал за сборную Португалии.

В 2014 году он в составе сборной принял участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире Эдер сыграл в матчах против команд Германии, США и Ганы.

16 июня 2015 года в поединке против сборной Италии он забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2016 года Эдер стал победителем чемпионата Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Исландии, Австрии и Франции. В финале против хозяев турнира, французов, Эдер забил единственный гол, который помог Португалии впервые в истории выиграть континентальное первенство. Этот мяч стал для него первым забитым за сборную в официальном матче.

Эдер не был отобран в состав сборной для матчей Кубка конфедераций 2017. Он был включён в предварительный список из 35 игроков на ЧМ-2018 в России, но всё-таки не попал в финальный состав.

Достижения 
«Академика»
 Обладатель Кубка Португалии: 2011/12

«Брага»
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2012/13

«Локомотив»
 Чемпион России: 2017/18
 Обладатель Кубка России: 2018/19, 2020/21
 Обладатель Суперкубка России: 2019

Португалия
 Чемпион Европы: 2016

Клубная карьера

Голы за сборную Португалии

Примечания 

Футболисты Португалии
Чемпионы Европы по футболу
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Туризенсе»
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Аль-Раед»